Алабандин — рудный минерал марганца. Назван по месторождению Алабанда в Малой Азии. Синонимы: марганцевый блеск, марганцевая обманка, блюменбахит.

Свойства 
Представляет собой сульфид марганца(II) — αMnS. Нормативный состав: Mn — 67-70 %, S — 33-30 %. Имеет разновидность железистого алабандина в условиях избытка железа относительно нормативного состава. Содержит примеси германия и галлия. На Высокогорном месторождении в Якутии кроме этих металлов содержит примеси: индия (до 300 г/т), олова, серебра, свинца, цинка, меди, редко золота.

Алабандин образует мелкие агрегаты, а также мелкие, крупные и гигантские кристаллы (до 5 — 7 см в поперечнике, месторождение Высокогорное в Якутии). Сингония кубическая. Габитус кристаллов кубический, октаэдрический, гексаоктаэдрический. Двойникование по {011}. Спайность кристаллов совершенная по {001}. Цвет минерала варьирует от чёрного, до буровато-чёрного. Блеск полуметаллический. Твёрдость варьирует в пределах 3,5 — 4,0. Удельный вес 4,1. Алабандин обладает слабо магнитными свойствами.

Генезис 
Встречается преимущественно в составе минеральных примесей в гидротермальных полисульфидных месторождениях свинца, цинка, олова, реже в медных, золоторудных месторождениях. Находится, чаще всего, в парагенезисе с галенитом, сфалеритом, касситеритом, пирротином. Исключительно редко образует скопления практически мономинеральных алабандиновых руд в составе гидротермальных жил мощностью от 0,05 до 2,0 м и протяжённостью первые сотни метров (м-е Высокогорное в Якутии). Редко встречается в составе метаморфизованных марганцевых руд.

Может использоваться как минерал марганца.

Месторождения 

Высокогорное в Якутии. Мировых аналогов собственно алабандиновых руд не известно. Месторождение не разведано. Ресурсы практически мономинеральных алабандиновых руд в жилах и жильных зонах на площади около 16 км². составляют около 3 млн т. Вертикальный размах оруденения в естественных выходах в пределах рудного поля достигает 400 м. Средние содержания марганца в рудах варьируют в пределах 39 — 56 %.

Литература 
 Кокин А.., Батурин А. Л. Новый тип марганцевой минерализации // Вестник Госкомгеологии № 1 (6): Якутск,2005, с. 54-66.
 Кокин А. В. Уникальный марганцевый объект Якутии. — Минеральные ресурсы России. Экономика и управление,№ 6,2006. C.20-23
 Гамянин Г. Н., Кокин А. В. Первая находка алабандиновых руд в Восточной Якутии ДАН СССР,1991, т.316,№ 5.
 Архипов В. Н., Крылова В. В., Яновский В. М. Алабандин в олово-полисульфидных серебряных жилах Южного Верхоянья //Отечественная геология,1994,№ 9.

Ссылки 
 

Минералы марганца
Сульфиды (минералы)